

Nom commun 
Tous les objets désignés par cet homonyme présentent une disposition horizontale.
 En agriculture, une sole est une pièce de terre soumise à l'assolement.
 En anatomie, la sole peut désigner la partie inférieure de la griffe chez les vertébrés amniotes. Plus généralement, ce terme désigne la surface sur laquelle un animal se déplace :
 la surface plantaire des animaux plantigrades, particulièrement la partie creuse du sabot ou l'extrémité du doigt que ne recouvre pas l'ongle chez l'homme.
 la sole ventrale de reptation, ou sole pédieuse, est la partie ventrale du pied de certains mollusques.
 En architecture, une sole (sill plate) est la partie d'un radier (sill) de bois ou de brique s'opposant à l'enfoncement du bâtiment dans le sol manquant de fermeté (poteau sur sole).
 En construction navale,  une sole est le fond plat des bateaux fluviaux, donnant à la coque un faible tirant d'eau et un échouage facile.
 En zoologie, les soles sont les poissons plats appartenant au genre Solea, 
mais le terme vernaculaire Sole désigne un groupe plus large de poissons plats.
 En menuiserie, une sole, ou solive, est une pièce de bois disposée à plat dans une charpente.
 La sole d'un four de chauffage est son « plancher » (la paroi horizontale en bas de l'intérieur du four), appelée également l'âtre  dans le cas du four du boulanger.

Hydronyme 
 La Sole est une rivière française.

Toponyme 

 La zone Sole est une zone de météorologie marine.

Patronyme 

 Alfred Sole (1943-2022), chef-décorateur américain.
 Jean-François du Soleil, également connu sous le nom italien Francesco dal Sole (1490-1565), mathématicien, astronome et ingénieur français.
 Maria Sole Tognazzi (1971-), scénariste et réalisatrice italienne.
 Nicola Sole (1821-1859), poète italien.

Pseudonyme 

 Sole (1977- ), rappeur et producteur de hip-hop américain.

Cinéma 

 , film italien muet de Giulio Antamoro sorti en 1918 ;
 Sole, film italien d'Alessandro Blasetti sorti en 1929 ;
 , film documentaire italien de  sorti en 2000 ;
 Sole, film italo-polonais de Carlo Sironi sorti en 2019.

Voir aussi
 
 
 
 
 
Patronyme italien
Homonymie d'hydronyme